Лавиярви — неоднозначный топоним в Сортавальском районе республики Карелия

 Лавиярви (посёлок)
 Лавиярви (озеро)